Einfuhrumsatzsteuer beschreibt:
 Einfuhrumsatzsteuer (Deutschland), die Einfuhrumsatzsteuer der Bundesrepublik Deutschland
 Umsatzsteuer (Österreich) #Einfuhrumsatzsteuer, die Einfuhrumsatzsteuer der Republik Österreich